Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров 1991 года — соревнование по фигурному катанию среди юных спортсменов мира в сезоне 1990—1991, организованное Международным союзом конькобежцев (ИСУ).

Чемпионат прошёл с 27 ноября по 2 декабря 1990 года в столице Венгрии Будапеште.

Это был первый мировой чемпионат, где спортсмены бывших ФРГ и ГДР выступали под одним флагом за Германию.

Участники 
Соревнования проходили в мужском, женском одиночном катании, парном фигурном катании и в спортивных танцах на льду. Юниорами, по правилам ИСУ того времени, считались юноши и девушки, на 1 июля 1990 года, не достигшие возраста 19 лет (кроме мужчин, выступающих в парах и танцах на льду, их возрастной предел — 21 год).

Медальный зачёт

Результаты

Юноши

Девушки

Спортивные пары

Танцы на льду

Ссылки 
 

Чемпионаты мира по фигурному катанию среди юниоров
1990 год в фигурном катании
Юниоры
Фигурное катание
Фигурное катание
Международные спортивные соревнования в Будапеште
Спорт в Венгрии в 1990 году
Чемпионаты мира в Венгрии